Puits oder Le Puits steht für:
 Puits (Côte-d’Or), eine Gemeinde im 
 Puits (Aube), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Aube
 Yann Le Puits (* 1951), französischer Schriftsteller